«Кьюрпайп Старлайт» — маврикийский футбольный клуб из города Кьюрпайп. Участвует в чемпионате Маврикия. Выступает на Стад Георг V, вмещающем 6 200 зрителей.

Достижения 
 Чемпионат Маврикия: 3
 2007, 2008, 2009

 Кубок Маврикия: 2
 2006, 2008, 2013

 Кубок Республики Маврикия: 2
 2007, 2008

Действующий состав 
 1 сентября 2017

Международные соревнования 
 Лига чемпионов КАФ: 2
 2008 — Первый раунд
 2009 — Preliminary Round

 Кубок Конфедерации КАФ: 1
 2007 — Preliminary Round

Ссылки 
 Страница в фейсбуке

Спорт на Маврикии